Gminy w Czechach:
 Vřesovice – gmina w powiecie Prościejów
 Vřesovice – gmina w powiecie Hodonín